Geografia
 Estany Llong: estany de la capçalera del Rec del Mesclant d'Aigües, afluent del Riu d'Angostrina, situat en el terme comunal d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes
 Estany Llong (la Vall de Boí)
 Estany Llong (Vall de Gerber)
 Estany Llong de Cabanes